Пегасус:
 «» — класс американских сторожевых кораблей.
 Пегасус — строящийся город в Кентербери, в округе Уаимакарири, на Южном острове Новой Зеландии.
 «Пегасус» — гонконгский футбольный клуб.
 Pegasus
 Pegasus — род морских лучепёрых рыб из семейства пегасовых отряда иглообразных.
 Pegasus — шпионское программное обеспечение.
 Pegasus — альбом американского рэпера и певца Trippie Redd.
  — нидерландское издательство.
 Pegasus Airlines — турецкая авиакомпания.

См. также 
 
 Pegasos
 
 Пигасус

Примечания